Первая футбольная лига 1972/1973 () — 15-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 9 сентября 1972 года и закончился 27 мая 1973 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1972/1973
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1972 году
Спорт в Турции в 1973 году